

Rios romenos
Rio Bârsa (Olt)
Rio Bârsa (Someş)
Ou ainda:
Rio Bârsa Fierului
Rio Bârsa Groşetului
Rio Bârsa Tămaşului
Rio Bârsa lui Bucur

Desambiguação